Joel Rodríguez (ur. 1974) – meksykański skoczek do wody, wicemistrz świata, olimpijczyk
 Joel Rodríguez (ur. 1995) – argentyński piłkarz
 Joel Rodríguez (ur. 1997) – hiszpański żeglarz, olimpijczyk